Хо́вард Флу (; 4 апреля 1970, Стрюн, Норвегия) — норвежский футболист, нападающий. Двоюродный брат футболистов Туре Андре, Йостейна и Ярла Флу.

Выступал за сборную команду страны, в составе которой принял участие на чемпионате мира по футболу 1998 года.

По окончании карьеры остался работать в администрации футбольного клуба «Согндал».

Титулы 
 Обладатель Кубка Дании: 1995/96

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Weltfussball.de
 Профиль на fussballdaten.de
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Согндал»
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»